Zośka (český ekvivalent: Žofka) je v polštině primárně zdrobnělina ženského jména Zofia (Žofie). Má však i jiné významy:

 krycí jméno polského národního hrdiny Tadeusze Zawadzkého
 prapor Zośka – elitní prapor Zemské armády vytvořený z členů Útočných skupin Šedých řad. Pojmenován na počest Tadeusze Zawadzkého.
 polský termín pro footbag